Águas Claras (Distrito Federal) — região administrativa
 Águas Claras (Manaus) — bairro
 Águas Claras (Salvador) — bairro
 Águas Claras (Viamão) — distrito

Ver também 
 Festival de Águas Claras — ocorrido nos anos 1970 e 1980

Desambiguações de topônimos